Ел Естанке има више значења:

 Ел Естанке, Сектор Куатро Андалусија (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Естанке, Танке Нуево (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Естанке (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику